Andreas Maurer – politico austriaco
 Andreas Maurer – tennista tedesco